
Express poate fi:

Presă 
 Daily Express
 Money Express
 Sunday Express

Companii 
 Carrefour Express
 American Express
 Corporate Express

Transport 
 Orient Express
 Intercity-Express
 Korea Train Express
 Réseau Express Régional

 Mobius Express
 Fan Courier Express

Spațiu 
 Mars Express
 Sonda spațială Venus Express

Muzică, film 
 Express Yourself
 Trans-Europa Express
 Orient Express (film)

Software 
 Outlook Express
 Nero Express

Vezi și 
 Expres (dezambiguizare)